Jiří Holeček (ur. 1944) – czechosłowacki hokeista grający na pozycji bramkarza, reprezentant kraju.
 Jiří Holeček (ur. 1972) – czeski polityk, deputowany do Izby Poselskiej w latach 2013–2017 z ramienia ANO 2011.
Strony ujednoznaczniające